Niemcy:
 Mering – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Mering – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Osoby:
 Friedrich Everhard von Mering – niemiecki historyk
 Wiesław Mering – polski biskup

Zobacz też:
 Mehring